Девід (Дейв) Тейлор () — англомовне повне ім'я.

Відомі носії:

 Девід Тейлор (функціонер) (1954–2014) — шотландський футбольний функціонер
 Девід Тейлор (снукерист) (1943) — англійський снукерист
 Девід Тейлор (1883) — шотландський футболіст і тренер
 Девід Тейлор (1965) — валлійський футболіст
 Девід Тейлор (1990) — американський борець вільного стилю, чемпіон світу.